Dos monarcas tuvieron el nombre de Inge II:
Inge II de Suecia (). Rey de Suecia de 1118 a 1125.
Inge II de Noruega (1185-1217). Rey de Noruega de 1204 a 1217.